

Persone
 Roberti – nobile famiglia originaria di Bologna
 Roberti di Castelvero – nobile famiglia di Acqui Terme, originaria di San Damiano d'Asti
 Alberto Roberti, noto anche come Alberto da Reggio (...–1246) – patriarca cattolico italiano
 Carlo Roberti (1605-1673) – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Edmondo Roberti di Castelvero (1809-1888) – politico italiano, deputato del Parlamento Subalpino e sindaco di Cagliari
 Emilio Roberti di Castelvero (1781-1837) – generale italiano
 Ercole de' Roberti (tra il 1451 e il 1456-1496) – pittore italiano del primo Rinascimento
 Francesco Roberti (1889-1977) – cardinale italiano
 Franco Roberti (1947) – magistrato italiano, nominato procuratore nazionale antimafia nel 2013
 Gaudenzio Roberti (1655-1695) – teologo e bibliotecario italiano
 Gerolamo Frigimelica Roberti (1653-1732) –  architetto, librettista e poeta italiano
 Giambattista Roberti (1719-1786) – scrittore e poeta italiano
 Giovanni Roberti di Castelvero (1883-1958) – generale e aviatore italiano
 Giovanni Roberti (1909-2010) – sindacalista, politico e avvocato italiano
 Giulio Roberti (1823-1891) – compositore e musicista italiano
 Giuseppe Maria Roberti (1869-1936) – teologo italiano
 Giuseppe Maria Roberti di Castelvero (1775-1844) – politico e militare italiano
 Manfredo Roberti (...–1268) – vescovo cattolico italiano
 Margherita Roberti, nome d'arte di Margaret Jean Roberts (1925-2021) – soprano statunitense
 Maria Grazia Roberti (1966) – maratoneta e fondista di corsa in montagna italiana
 Mario Mirabella Roberti (1909-2002) – archeologo italiano
 Renato Roberti (1921-1997) – presbitero e partigiano italiano
 Roberto Giovanni F. Roberti (1788-1867) – cardinale italiano
 Roberto Roberti (1879-1959) – pseudonimo di Vincenzo Leone, regista e attore italiano
 Rodolfo Roberti (1946-2013) – regista e sceneggiatore italiano
 Salvatore Caronia Roberti (1887-1970) – architetto e ingegnere italiano
 Vito Roberti (1911-1998) – arcivescovo cattolico italiano

Altro
 Bivacco Roberti – bivacco nel territorio del comune di Giustino (TN), in val Rendena
 Conopophaga roberti – uccello passeriforme della famiglia Conopophagidae
 Gymnuromys roberti – roditore della famiglia dei Nesomiidi
 Palazzo Roberti – edificio storico del centro di Bassano del Grappa, provincia di Vicenza
 Palazzo Roberti di Castelvero – dimora storica di Acqui Terme, provincia di Alessandria
 Troglohyphantes roberti – ragno appartenente alla famiglia Linyphiidae

Pagine correlate
 De Robertis
 Ruberti